Rögrundet kan syfta på följande platser:

Finland 

 Rögrundet, Nagu, Åboland, 
 Rögrundet (vid Stortervolandet, Pargas), Åboland, 
 Rögrundet (vid Lemlaxön, Pargas), Åboland, 
 Rögrundet, Hangö, Nyland, 
 Rögrundet, Raseborg, Nyland,

Se även
Rögrund (olika betydelser)
Rödgrundet

Robotskapade Finlandförgreningar